Wustrow névvel a következő cikkek találhatók:
Földrajzi helyek
 Wustrow (Mecklenburgische Seenplatte), település Németországban, Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartományban,
 Wustrow (Fischland), település Németországban, Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartományban,
 Wustrow (félsziget), balti-tengeri félsziget ami Rerikhez tartozik,
 Wustrow (Wendland), település Németországban, Alsó-Szászország tartományban.